Амин аль-Маджадж (, умер 1998) был мэром Восточного Иерусалима с 1994 по 1998 год.

Он занял пост после смерти Рухи аль-Хатиба 5 июля 1994 года. После смерти Амина аль-Маджаджа пост был вакантен, пока в 1999 году его не занял Заки аль-Гуль. Пост мэра Восточного Иерусалима не признаётся Израилем.

Ссылки 
 http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/mayorsjer.html

Примечания 

Персоналии по алфавиту